

Geografia
Stati Uniti d'America
Pratt – città della Contea di Pratt, Kansas
Pratt – città della Contea di Kanawha, Virginia Occidentale

Personaggi immaginari
Al Pratt – personaggio dei fumetti della DC Comics
Greg Pratt – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Persone
Anne Pratt – illustratrice e ornitologa britannica
Chris Pratt – attore statunitense
Daria Pratt – golfista statunitense
Deborah Pratt – attrice, scrittrice e produttrice cinematografica statunitense
Fletcher Pratt – scrittore statunitense
Gilbert Pratt – regista, sceneggiatore e attore statunitense
Guy Pratt – bassista, compositore, attore e comico britannico
Hugo Pratt – fumettista, scrittore, saggista e attore italiano
Jack Pratt – attore, regista e sceneggiatore canadese
Jessica Pratt – soprano inglese naturalizzato australiana
Judson Pratt – attore statunitense
Keri Lynn Pratt – attrice, modella e ballerina statunitense
Keryn Pratt – ex tennista australiana
Kyla Pratt – attrice e cantante statunitense
Mike Pratt – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Nicole Pratt – ex tennista australiana
Orson Pratt – presbitero mormone statunitense
Parley P. Pratt – presbitero mormone statunitense, fratello di Orson
Peter Pratt – attore e cantante britannico
Spencer Pratt – attore statunitense
Stephanie Pratt – personaggio televisivo statunitense
Tracy Pratt – ex hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato canadese
Victoria Pratt – attrice canadese

Altro
Nodo Pratt – metodo per annodare la cravatta
Pratt Institute – scuola statunitense di arte e di design

Pagine correlate
Charles Pratt
John Pratt
Roger Pratt